

Друкування 
 «Світло й тінь» — місячник Українського фотографічного товариства, виходив у Львові у 1933—1939 роках; ред. Д. Фіґоль, Ю. Дорош, Я. Савка, С. Щурат і О. Мох. Відроджений у 1990-х роках.
 Світло й тінь — львівське видавництво книг.

Музика 
  — полька австрійського композитора Йоганна Штрауса, що була вперше виконана в середині жовтня 1875 року.
 «Світло і тінь» — другий студійний альбом співачки Лама 2008 року.
 Світло і тінь — пісня гурту Лама з однойменного альбому «Світло і тінь» 2008 року.
 «Світло і тінь» — пісня нідерландського гурту O'G3NE на конкурсі Євробачення 2017 у Києві, Україна, яка зайняла 11 місце.

Фільми 
 «Світло і тінь маяка» — серіал випуску 2014—2016 років режисера Олега Москаленка.
 «Світло й тінь» — німецький фільм Даніеля Андреаса Заґера 2014 року.
  — південнокорейський ретро-драматичний серіал 2012 року.

Див. також 
 Світлотінь

Примітки

Література 
 

Українські періодичні видання
Двотижневі журнали